Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2012 – 11. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 30 czerwca na skoczni Brunnentalschanze w Stams, a zakończyła 23 września 2012 na skoczni Vogtlandschanzen w Klingenthal. Po raz pierwszy w historii cykl tych zawodów nie rozpoczął się na terenie Słowenii. Zaplanowanych zostało 14 konkursów w sześciu krajach, z czego najwięcej (cztery) zostało rozegranych w Rosji.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2012

Kwoty startowe 
Na podstawie Kontynentalnej Listy Rankingowej (CRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dwa periody sezonu letniego. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano poniżej, miały prawo wystawić do każdego konkursu co najwyżej czterech skoczków.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich